Серпы — посёлок в Кирсановском районе Тамбовской области России. Входит в состав Ленинского сельсовета.

География 
Посёлок находится в восточной части Тамбовской области, в лесостепной зоне, в пределах Окско-Донской равнины, к востоку от автодороги , на расстоянии примерно 10 километров (по прямой) к северу от города Кирсанова, административного центра района. Абсолютная высота — 178 метров над уровнем моря.
Часовой пояс

История 
Основан в 1922 году. По данным 1926 года имелось 70 хозяйств и проживало 387 человек (188 мужчин и 199 женщин). В административном отношении посёлок входил в состав Пригородной волости Кирсановского уезда Тамбовской губернии.

Население

Примечания 

Населённые пункты Кирсановского района